

Дани сећања 

1390-е пне.

fr:1392 av. J.-C.